Иван Александрович Кусков (1765, Тотьма, Вологодская провинция, Архангелогородская губерния — 1823, Тотьма, Вологодская губерния) — русский исследователь Аляски и Калифорнии, основатель и комендант Форта-Росс в Калифорнии.

Биография 
Тотемский мещанин.

В 1787 году достиг Иркутска. 20 мая 1790 года заключил контракт с каргопольским купцом А. А. Барановым, жившим в Иркутске, о морской экспедиции к американским берегам во владения Северо-Восточной компании Голикова и Шелихова.

С 1790 года управляющим всех заокеанских территорий Северо-Восточнной компании стал Баранов. Компания вела торговлю, проводила мероприятия по закреплению за Россией открытых земель.

Кусков оставался за правителя на острове Кадьяк (1796 и 1800 годы), в Новоархангельске (1806—1814 годы), был начальником Константиновской крепости в Нучеке (1798—1799), управлял русским поселением в заливе Якутат (1802—1803), возглавлял экспедиции от залива Якутат до острова Ситха (1801—1802 годы).

Форт Росс 
По замыслу Резанова и Баранова, 30 августа 1812 года в Калифорнии, на севере от залива Сан-Франциско, в 18 милях (24 милях километрах) к северу от залива Бодега, основана русская крепость Форт-Росс.

Кусков назначен комендантом крепости (до конца 1821 года). В колонии были заведены огороды, развито скотоводство, имелась судоверфь. Между представителем компании и вождями индейских племен составлен договор (юридически закреплял передачу русских владений в Калифорнии в собственность Российско-Американской компании).

Отставка 
В 1821 году И. А. Кусков вышел в отставку и 4 июля 1823 года вернулся на родину в Тотьму.

Похоронен на территории Спасо-Суморинского монастыря. Точное место не установлено, на месте предполагаемого захоронения стоит деревянный крест и лежит якорь.

Награды 
 В 1805 году Кусков получил  золотую медаль «За усердие» на Владимирской ленте.
 12 октября 1806 года награждён званием коммерции-советника.

Память 
 Дом-музей открыт в 1990 году в Тотьме.
 Именем Кускова названа набережная реки Сухона в Тотьме.
 В реконструированном Форте-Росс находится восстановленный жилой дом Кускова, в котором он жил и работал во время своего правления поселением.

Примечания

Литература 
 Драницына Е. А., Петров А. Ю., Савельев И. В. Иван Александрович Кусков // Вопросы истории. — 2015. — № 6. — С. 29—46.

Ссылки 
 Кусков Иван Александрович, Официальный сайт Правительства Вологодской области 
 Картуши старых мореходов
 Кусков Иван Александрович

Исследователи Северной Америки
Коммерции советники (Российская империя)
Родившиеся в Архангелогородской губернии
Персоналии:Русская Америка
Персоналии:Суморин монастырь